Caddie kan avse:

Caddie (golf) – en golfterm
Caddie (kundvagn) – en tillverkare av kundvagnar
Volkswagen Caddy – flera modeler av pickups och SUV:s